Seal – interfejs użytkownika
 Seal – brytyjski piosenkarz
 SEAL – siły specjalne amerykańskiej marynarki wojennej
W Wielkiej Brytanii:
 Seal – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)